25781 Rajendra – asteroide della fascia principale
 Rajendra (zoologia) – genere di farfalle
 Rajendra – nome proprio indiano